Шлю́пка (от ) — общее название малого беспалубного мореходного судна для транспортирования людей и грузов, а также для спасения личного состава на воде.

Классификация 
Различают шлюпки по типу движителя — гребные, моторные, гребно-парусные, гребно-парусно-моторные; по назначению — служебные (рабочие, разъездные, командирские), спасательные и спортивные; по типу и снаряжению — баркасы, катера, ялы, тузики; по конструкции кормы — транцевые, вельботные (с острыми обводами кормы); по материалу корпуса — деревянные, металлические, пластмассовые (набор корпуса и обшивка из разных материалов), а также из резинотканей — надувные; по числу вёсел — двухвёсельные, четырёхвёсельные, шестивёсельные, десятивёсельные; по числу винтов — одновинтовые, двухвинтовые; по числу мачт — одномачтовые, двухмачтовые.

 Корабельная шлюпка, штатное плавсредство корабля, предназначенное для транспортирования и других нужд. Имеет два рыма для фалиней, подъёмные рымы для закладки за них талей (гака) корабельного подъёмного устройства, обеспечивающего подъём шлюпки на борт и спуск её на воду.
 Спасательная шлюпка, корабельная (судовая) (обычно вельботного типа), коллективное спасательное средство. Запас плавучести обеспечивается герметичными воздушными ящиками, заполненными пенопластом (ранее заполнялись воздухом). Банки, планшир, а также наружные поверхности корпуса спасательной шлюпки окрашивают в оранжевый (белый) цвет; внутренние поверхности и всё снабжение — в ярко-оранжевый. В носовой части обоих бортов надписывают номер шлюпки (шлюпки правого борта имеют нечётные номера, левого — чётные), размеры шлюпки (минимальная длина — 7,3 м, масса с людьми и шлюпочным снабжением — не более 20,3 тонн), допустимое к размещению количество людей (от 25 до 150 человек), порт приписки и название судна, которому принадлежит шлюпка. На крыше шлюпки обозначают крупными буквами номер шлюпки, название и позывной сигнал (Call Sign) судна. На судах могут быть спасательные шлюпки закрытого типа с жёсткой надстройкой, с огнестойкой изоляцией или системой водяной защиты, с радиостанцией, расположенной в небольшой закрытой радиорубке. По способу спуска различают шлюпки, спускаемые с помощью шлюпбалок, и шлюпки свободного сброса.

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) определяет количество спасательных средств, которое должно иметь любое судно:

Некоторое время назад было довольно популярным проведение соревнований по морскому многоборью с использованием шлюпок ял-6. Этот тип шлюпок в настоящее время используется для первоначального обучения курсантов морских училищ.

См. также 
 Гичка
 Спасательный жилет
 Спасательный круг
 Спасательный конец Александрова
 Спасательный конец «морковка»
 Предметы снабжения шлюпки
 Шлюпочное учение
 Шлюпочный найтов
 Шлюпка свободного падения

Примечания

Литература 
 
 
 
 Атлас чертежей паровых и гребных шлюпок Балтийского флота/ сост. М. Кишкин. — Санкт-Петербург: Издан по распоряжению Морского министерства, 1872. — IV, 104 с.

Ссылки 

 Шлюпка. Устройство и управление, flot.com

Лодки
Спасательные суда